Arthur Williams est un nom pouvant désigner:

Politique
 (1800-1962), syndicaliste et homme politique britannique
 (1834-1911), avocat et parlementaire gallois
Arthur Trefusis Heneage Williams (1837-1885), homme politique canadien en Ontario
 (1872-1925), homme politique américain du Michigan
 (1888-1968), homme politique australien de Nouvelle-Galles du Sud
Arthur Henry Williams (1894-1968), homme politique canadien en Ontario
 (1902-1948), joueur australien de rugby
 (1913-2012), parlementaire jamaïcain
, homme politique américain de Caroline du Nord
 (mort en 1953), homme politique samoan

Sport
 (1877-1941), joueur américain de baseball
 (1902-1960), joueur australien de football australien
 (1934-1979), arbitre américain de baseball
Arthur T. Williams (1939-2018), joueur américain de basket-ball
 (né en 1950), champion gallois d'échecs
 (né en 1952/53), joueur sud-africain de soccer
Arthur Williams (né en 1964), boxeur américain
 (né en 1986), cycliste paralympique britannique
, joueur néo-zélandais de cricket

Autre
 (1844-1915), acteur et chanteur anglais
 (1848-?), évêque irlandais
 (1856-1919), évêque américain du Nebraska
 (1861-1938), solliciteur et astronome anglais
 (1868-1937), ingénieur électrique américain
 (1899-1974), prêtre anglican et archidiacre anglais
 (1899-?), syndicaliste britannique
 (né en 1935), évêque espiscopal américain
 (né en 1938), ingénieur et lieutenant général américain
 (né en 1942), administrateur en assurances américain
 (né en 1972), artiste américain
, pilote et aviateur de Guyane britannique

voir aussi

Williams, Arthur